Le mot supercherie peut désigner :
 un canular ;
 une fraude ;
 une forme d'imposture ou de mystification, de tromperie.

Article connexe 
 L'Art de la supercherie est un ouvrage de Kevin Mitnick et William L. Simon publié en 2002